Las Bateas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Bateas, Sinaloa, Culiacán, 
 Las Bateas, Michoacán de Ocampo, Apatzingán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar